Drumuri naționale principale:

DN 25 Galați – Tecuci (ce se continuă apoi cu DN 2b în Jud. Vrancea) 

DN 26 Galați – Foltești – Oancea (limita cu Jud. Vaslui)

Drumuri naționale secundare:

DN 2B Brăila – Galați – Republica Moldova (Giurgiulești) sau Ucraina (Reni)

DN 22B Galați – limita jud. Brăila (dig pe malul Dunării)

DN 22E Galați – limita jud. Tulcea

Drumuri europene: 

E 584 – din Ucraina, Republica Moldova – Galați apoi spre Brăila, Slobozia

E 587 – Ucraina, Republica Moldova – Galați – Constanța – Bulgaria [1]
[1] Consiliu Județului Galați – „Studiu privind potențialul turistic al Județului Galați –Etapa 1 – Identificare și clasificare a formelor de turism practicabile în Județul Galați, vizând dezvoltarea durabilă a teritoriului”, Oppidum Studio, 2013, p.13